Кызыкчуль — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Грузенского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 58 км к западу от районного центра Балахта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района